BLP peut faire référence à :
  ;
 Barbados Labour Party, un parti politique de la Barbade ;
Bibliothèque de lecture publique, terme désignant une bibliothèque ouverte au grand public.